Första matchen i grupp B i Europamästerskapet 2012 spelades den 9 juni 2012 mellan Nederländerna och Danmark, matchen slutade 0-1. Den sista matchen spelads mellan Danmark och Tyskland den 17 juni. Det speladess 6 matcher i gruppen, alla möts en gång. Alla matcher spelades i Ukrainas städer Lviv och Charkiv. På arenorna Arena Lviv, (med en kapacitet på 34 915) och Metalist Stadium (Charkiv), (med en kapacitet på 38 633).

Gruppen består av 4 lag (siffran inom parentes står för i vilken seedningsgrupp nationen fanns i), Nederländerna (1), Tyskland (2), Portugal (3) och Danmark (4). Totalt är det 4 olika grupper i slutspelet för  Europamästerskapet 2012.

Vid vinst fick det vinnande laget 3 poäng samtidigt som det förlorande laget fick 0 poäng. Om en match var oavgjord när full tid (90 minuter) har spelats så får lagen 1 poäng var. De två förstplacerade lagen gick vidare till kvartsfinal när gruppen var färdigspelad.

Grupp B var känd som dödens grupp i turneringen. Alla de fyra lagen i grupp B befann sig på top-10 i Fifas världsranking när turneringen startade.

Spelartrupperna 
De 4 olika nationernas spelartrupper besår av totalt 92 spelare, 23 spelare per nation. Spelarna spelar i klubblag från totalt 13 olika länder, flest spelare spelar i klubblag från Tyskland.

Tabell

Nederländerna mot Danmark 

{{Resultat med trupp|id=NED-DEN
|nr       = 3
|bild     = NED-DEN_2012-06-09.svg
|datum    = 9 juni 2012
|tid      = 19:00 UTC+3
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål2     =  Michael Krohn-Dehli
|arena    = Metalist Stadium
|spelplats= Charkiv, Ukraina
|publik   = 35923
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Primoz Arhar och  
|fjärdedomare=
|måldomare= Matej Jug och 
|bästespelare=Michael Krohn-Dehli (Danmark)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Portugal 

{{Resultat med trupp|id=GER-POR
|nr       = 4
|bild     = GER-POR_2012-06-09.svg
|datum    = 9 juni 2012
|tid      = 21:45 UTC+3
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Mario Gómez 
|arena    = Arena Lviv
|spelplats= Lviv, Ukraina
|publik   = 32990
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Frédéric Cano och 
|fjärdedomare=
|måldomare= Fredy Fautrel och  
|bästespelare=Mesut Özil (Tyskland)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Danmark mot Portugal 

{{Resultat med trupp|id=DEN-POR
|nr       = 11
|bild     = DEN-POR_2012-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2012
|tid      = 19:00 UTC+3
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Nicklas Bendtner 
|mål2     =  Pepe Hélder Postiga Silvestre Varela
|arena    = Arena Lviv
|spelplats= Lviv, Ukraina
|publik   = 31840
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Alasdair Ross och 
|fjärdedomare= 
|måldomare= William Collum och 
|bästespelare= Pepe (Portugal)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Tyskland 

{{Resultat med trupp|id=NED-GER
|nr       = 12
|bild     = NED-GER_2012-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2012
|tid      = 21:45 UTC+3
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = Robin van Persie 
|mål2     =  Mario Gómez
|arena    = Metalist Stadium
|spelplats= Charkiv, Ukraina
|publik   = 37750
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Stefan Wittberg och 
|fjärdedomare= 
|måldomare= Markus Strömbergsson och 
|bästespelare= Mario Gómez (Tyskland)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Portugal mot Nederländerna 

{{Resultat med trupp|id=POR-NED
|nr       = 19
|bild     = POR-NED_2012-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2012
|tid      = 21:45 UTC+3
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Ronaldo 
|mål2     =  Rafael van der Vaart
|arena    = Metalist Stadium
|spelplats= Charkiv, Ukraina
|publik   = 37445
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Renato Faverani & 
|fjärdedomare= 
|måldomare= Gianluca Rocchi & 
|bästespelare= Cristiano Ronaldo (Portugal)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Danmark mot Tyskland 

{{Resultat med trupp|id=DEN-GER
|nr       = 20
|bild     = DEN-GER_2012-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2012
|tid      = 21:45 UTC+3
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Michael Krohn-Dehli 
|mål2     =  Lukas Podolski Lars Bender
|arena    = Arena Lviv
|spelplats= Lviv, Ukraina
|publik   = 32990
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= Roberto Alonso Fernánde & 
|fjärdedomare= 
|måldomare= David Fernández Borbalán & 
|bästespelare= Lukas Podolski (Tyskland)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor

Externa länkar 
Europamästerskapet 2012 Grupp B

Grupp B
Sport i Charkiv
Sport i Lviv